Hass oder Haß steht für:
 Hass, starke Abneigung
 Hass (Familienname) (Haß), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hass (Band), deutsche Band
 Hass (Film), französischer Film von Mathieu Kassovitz (1995)
 Hass-Avocado, Avocado-Sorte, siehe Avocado#Sorten

HASS steht als Abkürzung für:
 Highly Accelerated Stress Screening, Produkttest zur Fehlersuche in der Produktion

Siehe auch:
 Has
 Hassen, bestimmtes Verhalten von Vögeln

HASS